Ки́штарча (; ) — город в центральной части Венгрии, в медье Пешт. Население — 9 418 человек (2001).

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки
 Карта города  

Города Венгрии